't Laorbrook (Nederlands: Laarbroek) is een buurtschap in Hout-Blerick, een dorp in de Nederlandse gemeente Venlo.

De naam is in feite een combinatie van twee geografische toponiemen: Laar en Broek, en betekent letterlijk bos in moerassig land. Gezien de omgeving van de buurtschap kan men dit ook letterlijk nemen, want in een ver verleden was dit gebied ook daadwerkelijk een moeras. De bomen zijn intussen voor het grootste gedeelte verdwenen, hoewel niet volledig: op een enkele plek vindt men nog een klein bos.

De wijk wordt gekenmerkt door een sterk landelijk karakter, met voornamelijk enkele verspreid liggende woonhuizen en boerderijen.

Wijk in Venlo